Schneeweißchen steht für folgende Märchenfiguren:
 Schneeweißchen, siehe Schneeweißchen und Rosenrot
 Schneewittchen